Buis (voorwerp):
 Pijp (rookgerei)
 Broekspijp
 Regenpijp
 Pijp (brug), een halfronde lage brug
 Fluit (muziekinstrument), als in de uitdrukking naar iemands pijpen dansen
 De Pijp, een woonwijk in het stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid
 De Pijp (metrostation), een metrostation aldaar